Kapuzinerinnen steht für: 

 Kapuzinerinnen von der Ewigen Anbetung, römisch-katholischer Frauenorden des 2. Ordens des heiligen Franziskus von Assisi (Ordenskürzel OSClCap oder OSCCap)
 Kapuzinerinnen (Dritter Orden), römisch-katholischer Frauenorden des 3. Ordens des heiligen Franziskus von Assisi (Ordenskürzel TORCap)

Siehe auch:
 Klarissen
 Kapuziner
 Franziskanische Orden